Фратичелли ():

 Фратичелли (XIV век) — еретическая секта итальянских монахов-францисканцев, выделившаяся из движений монахов-петроиоаннитов и спиритуалов.

Фамилия
  (1928—2012) — итальянский киномонтажёр.